Аминьевская (платформа) — остановочный пункт Киевского направления Московской железной дороги.
 Аминьевская (станция метро) — станция Московского метрополитена.